Goose Green – miejscowość na Falklandach
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Ashford
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w South Gloucestershire
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Wigan
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Tonbridge and Malling
 Goose Green – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w Tendring
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Goose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w Wix